Imperatoria ostruthium är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné. Imperatoria ostruthium ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ostruthium